Neuhäusle ist der Name von Orten:

 Neuhäusle (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuhäusle (Unterkirnach), Ortsteil der Gemeinde Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg